Вальдевимбре () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Население — 1063 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Леона
Муниципалитеты Леона